На Летних Олимпийских играх 1924 года Финляндию представлял 121 спортсмен (все — мужчины), выступивших в 12 видах спорта. Они завоевали 14 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей, что вывело финскую сборную на 2-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1924 года
Спорт в Финляндии в 1924 году